A Mistory fejlesztő csoport 2015. januárban tette közzé a „Gyilkosság a Deák téren” című játékának „b” verzióját a https://play.google.com -on (minimum viable product,   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mistory.mistory). A Mistory tagjai: Elekes Tamás, Musicz Péter, Schmidth Barbara, Szabó Levente, Turalska Luca. A csoport 2015. áprilisától részt vett a Microsoft Imagine Cup Academy felkészítő képzésén. Az Imagine Cup 2015. április 20-i magyarországi döntőjén Magyarország legjobb hat, fiatalokból álló alkalmazásfejlesztői csapata mérkőzött meg egymással. A magyarországi döntőt követően az Imagine Cup Közép-Európai elődöntőjén is továbbjutott a csapat, így a Mistory fejlesztő csoport képviselhette Magyarországot az Microsoft Imagine Cup 2015 döntőjén, melyet az Egyesült Államokban, Seattle-ben 2015. július 27. és 31. között rendeztek. A technológiai partnerségen túl a legjobban teljesítő csapatoknak a projektjeik piacra viteléhez, - a verseny fődíjaiként - öttől ötvenezer dollárig terjedő pénzbeli támogatást is nyújtott a Microsoft. A Mistory nyerte meg a TechReady-s Microsoft-dolgozók közönségdíját, a „People’s Choice Awardsot”. A TechReady a Microsoft fejlesztő csoportjainak közössége, akik bemutatják fejlesztéseiket, szolgáltatásaikat, illetve technológiai javaslataikat juttatják el a Microsoft közösségéhez.

Microsoft Imagine Cup  
A Microsoft Imagine Cup évente megrendezett verseny, melynek gazdája és szponzora a Microsoft Corporation. 5 különböző technológiai kategóriában versenyeznek az indulók. 
 2003: Barcelona, Spanyolország – Jelmondat: Kapcsolat emberek, információk, rendszerek, és eszközök között Web szolgáltatásokkal és a .NET alkalmazásával. 
 2004: Sao Paulo, Brazília  – Jelmondat: Álmodj egy világról, ahol a technológia könnyebbé teszi az életet  
 2005: Yokohama, Japán – Jelmondat: Álmodj egy világról melyet a technológia határtalanná tesz 
 2006: Agra, Delhi India - Jelmondat: Álmodj egy világról, ahol a technológia lehetőség teszi, hogy egészségesen éljünk 
 2007: Szöul, Dél-Korea – Jelmondat: Álmodj egy világról, ahol a technológia jobb oktatást tesz lehetővé mindenki számára 
 2008: Párizs, Franciaország – Jelmondat: Álmodj egy világról melyet a technológia segít fenntarthatóvá tenni  
 2009: Kairó, Egyiptom - Jelmondat: Álmodj egy világról ahol a technológia segít megoldani a legnehezebb problémákat
 2010: Varsó, Lengyelország: Álmodj egy világról ahol a technológia segít megoldani a legnehezebb problémákat
 2011: New York, Amerikai Egyesült Államok – Álmodj egy világról ahol a technológia segít megoldani a legnehezebb problémákat
 2012: Sydney,  Ausztrália -  Álmodj egy világról ahol a technológia segít megoldani a legnehezebb problémákat
 2013: Szentpétervár, Oroszország – Jelmondat: Minden álmot üdvözlünk  
 2014: Seattle, Amerikai Egyesült Államok  A globális technológiai verseny 2014-es döntőjén a szegedi TEP csapat mozgásra serkentő ötletével egy tízezer dolláros díjat és egy húszezer eurós különdíjat kapott. A TEP fejlesztői befektetőt is találtak a vállalkozásukhoz. Ez minden idők legnagyobb magyar Microsoft Imagine Cup sikere volt. * * 2003-as indulása óta a verseny folyamatosan bővül. 2011-ben 183 országból 358.000 versenyző vett részt az eseményen.
 2015: Seattle, Amerikai Egyesült Államok.  A Seattle-i döntőn a Mistory fejlesztő csoport képviselte Magyarországot.A Mistory nyerte meg a TechReady-s Microsoft-dolgozók közönségdíját, a „People’s Choice Awardsot”

Források  
 Magyar fejlesztők indulhatnak a világhír felé https://news.microsoft.com/hu-hu/2015/04/21/magyar-fejlesztok-indulhatnak-a-vilaghir-fele/ (hozzáférés 2015.06.27)  
 Mistory a Facebookon: https://www.facebook.com/mistorygame (hozzáférés 2015.06.27) 
 Mistory – Interaktív városfelfedezés  https://web.archive.org/web/20150630191453/http://androidportal.hu/2015-01-12/mistory-interaktiv-varosfelfedezes/ (hozzáférés 2015.06.27) 
 Tamás Elekes: Mistory has rolled out for beta testers  https://web.archive.org/web/20150630095540/http://blog.mistorygame.com/author/elekt/   (Hozzáférés 2015.06.27) 
 Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mistory.mistory   (hozzáférés 2015.06.27) 
 Mistory - knocking on the door of global MS Imagine Cup competition (HUN)  https://web.archive.org/web/20150630043622/http://budapest.demola.net/news/mistory-knocking-door-global-ms-imagine-cup-competition-hun#.VYOnzlIauzk   (hozzáférés 2015.06.27)   
 Explore the city and solve the riddles!  https://web.archive.org/web/20150630081146/http://mistorygame.com/index_en.html
 Welcome to Demola Budapest  https://web.archive.org/web/20150920035149/http://budapest.demola.net/  (hozzáférés 2015.06.27) 
 Ezt tudják Magyarország legjobb fejlesztői (Hozzáférés 2015.06.27) 
 Imagine Cup: https://en.wikipedia.org/wiki/Imagine_Cup (hozzáférés 2015.06.27) 
 INNOversitas 2015 – Döntő  http://heyevent.com/event/365896643614850/innoversitas-2015-donto   http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=37056    (hozzáférés 2015.06.27) 
 Microsoft: Ontják az ötleteket a magyar diákok http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=35270          (Hozzáférés 2015.06.27) 
 Magyar fejlesztők indulhatnak a világhír felé https://www.microsoft.com/hun/news/press/150421.aspx    (hozzáférés 2015.06.27) 
 Fénykép: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mistory_-_Demola,_2015.05.22_%285%29.JPG?uselang=hu   (hozzáférés 2015.06.27)
 Magyar siker a Microsoft világversenyén: http://itcafe.hu/hir/microsoft_imagine_cup_2.html (Hozzáférés 2015.08.01)
 ImagineCup 2015: https://www.imaginecup.com/Team/Index/96168 (hozzáférés 2015.08.01)
 Imagine Cup 2015 Winners:  https://www.imaginecup.com/Custom/Index/2015Winners_Finals (hozzáférés 2015.08.01) 
 Mistory Team Presentation: https://channel9.msdn.com/events/Imagine-Cup/World-Finals-2015/Mistory-Team-Presentation  (hozzáférés 2015.08.01) 
 A Microsoftnál csuklóból elintézik a jövőt: https://index.hu/tech/2015/07/29/a_microsoftnal_csuklobol_elintezik_a_jovot/ (hozzáférés 2015.08.01)
 Magyar csapat nyerte a „People’s Choice Awards” közönségdíjat a Microsoft Imagine Cup világversenyén https://news.microsoft.com/hu-hu/2015/07/31/magyar-csapat-nyerte-a-peoples-choice-awards-kozonsegdijat-a-microsoft-imagine-cup-vilagversenyen/ (hozzáférés: 2015.08.07)
 Riport: Minden tudás, 2015.08.07-i adás - 2015.08.10 15:36 MTV1 http://www.mediaklikk.hu/video/minden-tudas-2015-08-07-i-adas-3/ - 15.00-tól (hozzáférés: 2015.08.10)
 Startup Ranking http://www.startupranking.com/mistory?utm_medium=email&utm_campaign=email&utm_source=sr_startup_follower_weekly (hozzáférés: 2016.12.15)

Galéria  

Informatika
Magyarországi szervezetek